Mohamed Hamidi peut désigner :
 Mohamed Hamidi (1941-), un peintre marocain ;
 Mohamed Hamidi (1972-), un auteur et réalisateur français.

Voir aussi